Termin COBA ima više značenja.
 Uroporfirinogen-III C-metiltransferaza, enzim
 Kob(I)irinska kiselina a,c-diamid adenoziltransferaza, enzim
 -{Yasuhiro Kobayashi}-, japanski muzičar